La parakhinite è un politipo della khinite (khinite-3T) pertanto è da considerarsi una varietà.

Abito cristallino

Origine e giacitura

Forma in cui si presenta in natura

Collegamenti esterni 

Idrossidi (minerali)
Varietà di minerali